Giorgio est le prénom italien pour Georges. Il peut également désigner :

Personnes 
 
 Giorgio, un cardinal-prêtre (631) ;
 Giorgio Moroder ou tout simplement Giorgio, un producteur de musique italien ;
 Francesco di Giorgio Martini, le professeur de Léonard de Vinci ;
 Giorgio Napolitano, homme d'État italien ;
 Giorgio Belladonna, ancien #1 mondial au bridge ;
 Giorgio de Sept Sorts ;

Musique 
 Giorgio, chanson de Lys Assia représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1958 ;

Autre 
 Giorgio, chaîne de restaurants italiens situés dans le Grand Montréal.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de prénom